W Polsce
 Jasiona – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski 
 Jasiona – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Zdzieszowice 
 Jasiona – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Lubrza 
 Jasiona – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice
 Jasiona – gromada